Малютина — женская форма фамилии ; является также названием населённых пунктов в России.

Известные носительницы 
* Малютина, Биба Львовна (1906 — ?) — актриса Ленинградских театров.
 Малютина, Людмила Петровна (род. 1975) — актриса, педагог актёрского мастерства.
 Малютина, Татьяна Григорьевна (1942—2011) — президент Ассоциации женщин-предпринимательниц, один из учредителей партии «Женщины России»

Топонимы 
 Малютина — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Малютина — деревня в Усольском районе Пермского края.